
Termin -{GTG}- ima više značenja.

 -{GTG}-, gama glutamil transferaza 1, je membranski enzim iz grupe peptidaza koji katalizuje prenos hidrolizom oslobođenog ostatka glutaminske kiseline na neku aminokiselinu ili peptid.
 -{GTG}-, Geofizička Tomografska Grupa (), je bivše ime dela Parizkog Instituta za fiziku ().
 Genetički kod za valin